Uda steht für:

Personen, Name oder Vorname
 Uda (Tennō), 59. Kaiser von Japan
 Uda Heller (* 1951), deutsche Politikerin (CDU)

Personen, Familienname
 Uda Shintarō (1896–1976), japanischer Elektrotechniker
 Takatsugu Uda (* 1991), japanischer Skilangläufer
 Uda Tekison (1896–1980), japanischer Maler 
 Yukiya Uda (* 2001), japanischer Tischtennisspieler

Flüsse
 Uda (Pazifik), ein in das Ochotskische Meer (Pazifik) mündender Fluss in Russland;
 Uda (Selenga), ein Zufluss der Selenga in Russland;
 Tschuna, ein im Ober- und Mittellauf Uda genannter Quellfluss der Tassejewa in Russland;
 Udy (auch Uda), Nebenfluss des Siwerskyj Donez in Russland und in der Ukraine;
 Uda (Nabari) (), Fluss in der japanischen Präfektur Nara, der in den Nabari () mündet

Orte
 Uda (Nara), eine Stadt in der japanischen Präfektur Nara;
 eine antike Stadt im östlichen Anatolien
 Uda (Argeș), eine Gemeinde im Kreis Argeș (Rumänien)
 Uda (Iași), ein Dorf im Kreis Iași (Rumänien)
 Uda, sardischer Name von Uta, Gemeinde in der Provinz Cagliari in Italien 
 Uda (Wuhai) (乌达区), einer der drei Stadtbezirke der chinesischen Stadt Wuhai.

Bauwerk
 Burg Uda, eine Burgruine im Grefrather Ortsteil Oedt 

UDA ist die Abkürzung für:
 Ulster Defence Association, eine protestantische paramilitärische kriminelle Untergrundbewegung in Nordirland
 Einsätze bei unfriedlichen demonstrativen Aktionen (Polizei), siehe Polizeiliche Lage
 Union des Artistes
 United Democratic Alliance (Sambia)
 Universidad del Aconcagua, eine argentinische Universität
 Unified Driver Architecture. Treiber mit besonderer Auf- und Abwärtskompatibilität (Audio, Video- und Druckertreiber)
 Universal Data Acquisition, eine universelle Datenacquisition bei PerkinElemer ICP-OES-Spektrometern

UDA